Nong Phai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchabun, Thailanda, cu o populație de 115.832 de locuitori și o suprafață de 1.360,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 135 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phetchabun